Куаниб — село (аул) в Шамильском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Куанибский“».

Географическое положение 
Расположено в 9 км к северо-востоку от районного центра села Хебда.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Шамильского района